Herz (tijdschrift), wetenschappelijk tijdschrift voor cardiologie

Personen 
Alice Herz-Sommer (1903-2014), Oostenrijks-Hongaars-Tsjechisch pianiste
Henri Herz (1803-1888), Oostenrijks componist, pianist en muziekpedagoog
 Jacques Herz (1794-1880), Duits componist en pianist
Jörg Herz (1492-1554), Neurenberger muntmeester
Richard Herz (1867-1936), Duits scheikundige
Wilhelm Herz (1912-1998), Duits motorcoureur

Zie ook 
 Hertz (doorverwijspagina)